Первый дивизион 1979 () — 66-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1979 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1979 на сайте rsssf.com 

1979
Дания
Спорт в Дании в 1979 году